Салахутди́нов — татарская фамилия. Известные носители:

 Салахутдинов, Гарафутдин Салахутдинович (1920—1975) — советский военный, полный кавалер Ордена Славы.
 Салахутдинов, Камал Ситдикович (Камал III; 1899—1968) — татарский советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Салахутдинов, Нариман Фаридович (род. 1954) — российский химик-органик, специалист в области медицинской химии, член-корреспондент РАН (2019).
 
 Салахутдинова, Светлана Юрьевна — актриса Приморского краевого академического драматического театра имени М. Горького. Заслуженная артистка России (1998).